Undisputed (film), een Amerikaanse speelfilm uit 2002, geregisseerd door Walter Hill
 Undisputed (Deep Dish), een muziekalbum uit 1995 van Deep Dish
 Undisputed (Beenie Man), een muziekalbum uit 2006 van Beenie Man
 Undisputed (DMX), een muziekalbum uit 2012 van de Amerikaanse rapper DMX